Евгений Поплавский:
 Поплавский, Евгений Валентинович (род. 1962) — российский военачальник, генерал-майор (2012), заместитель командующего войсками Центрального военного округа (с ноября 2018 года).
 Поплавский, Евгений Владимирович (род. 1959) — белорусский композитор.
 Поплавский, Евгений Семёнович — актёр Курского драматического театра, народный артист России (2000).